Janowiec Wielkopolski (plaats), plaats in Polen
 Janowiec Wielkopolski (gemeente), gemeente in Polen